Lütjensee steht für:
 Lütjensee, Gemeinde im Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein

Gewässer in Schleswig-Holstein:
 Lütjensee (Lebrade), See im Kreis Plön
 Lütjensee (Lütjensee), See im Kreis Stormarn
 Lütjensee (Kirchbarkau), See im Kreis Plön
 Lütjensee (Stocksee), See im Kreis Segeberg